Рахматулин — вариант фамилии . Известные носители:

 Рахматулин, Халил Ахмедович (1909—1988) — советский механик, педагог и организатор науки, академик АН Узбекской ССР.
 Рахматулин, Шамиль Саидович (1920—1943) — Герой Советского Союза.

Рахматулина 
 Рахматулина, Оксана Евгеньевна (род. 1976) — российская баскетболистка.